Neustadtl kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Stráž (ort i Tjeckien, Plzeň, lat 49,67, long 12,78), 
 Nové Město na Moravě (ort i Tjeckien), Vysočina, Okres Žďár nad Sázavou, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar